Šmídová ist der Familienname folgender Personen:

 Lenka Šmídová (* 1975), tschechische olympische Seglerin
 Lenka Šmídová (Sängerin) (1961–2022), tschechische Opernsängerin
 Marie Šmídová (1907–1963), tschechoslowakische Tischtennisspielerin